Stoelzitting van een stoel
 Rechtszitting in een rechtbank
 Parlementaire zitting, doorgaans een jaar of minder, deel van een (meerjarige) legislatuurperiode
 Pro-formazitting
 Pronkzitting, een revue-evenement tijdens de carnavalsperiode
 Een afdichtvlak in een klep of kraan